Le psaume 28 peut désigner :
 le psaume 28 (27) : psaume 28 selon la numérotation hébraïque, psaume 27 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 29 (28) : psaume 29 selon la numérotation hébraïque, psaume 28 selon la numérotation grecque.